Tomteland kan syfta på:

 Tomteland, temapark i Gesunda, Mora, invigd i december 1984
 Tomteland (musikalbum av After Shave), julmusikalbum inspelat av barbershopgruppen After Shave, utgivet 1982
 Tomteland (musikalbum av Tomtebandet), barnmusikalbum inspelat av Michael B. Tretow under pseudonymen Tomtebandet, utgivet 1985